Jón Jónsson ist der Name folgender Personen:

* Jón Jónsson (Wasserballspieler) (1908–1973), isländischer Wasserballspieler
 Jón Jónsson (1917–2000), isländischer Dichter, siehe Jón úr Vör
 Jón Jónsson (Musiker) (* 1985), isländischer Musiker und Fußballspieler
 Jón Dan Jónsson (1915–2000), isländischer Schriftsteller
 Jón Pétur Jónsson (* 1953), isländischer Handballspieler

Siehe auch:
 Jon Jönsson (* 1983), schwedischer Fußballspieler